est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-diazopropane, numéro CAS 
 Diazoline
  Pyrazoline 
 2-pyrazoline, numéro CAS 
 3-pyrazoline, numéro CAS 
 4-pyrazoline, numéro CAS 
  Imidazoline
 2-imidazoline, numéro CAS 
 3-imidazoline, numéro CAS 
 4-imidazoline, numéro CAS